Église Sainte-Colombe peut faire référence à différentes églises.

Église Sainte-Colombe de Cologne

Église Sainte-Colombe à Aubigny (Somme) ;
 Église Sainte-Colombe à Chevilly-Larue.
 Église Sainte-Colombe à Clion (Indre) ;
 Église Sainte-Colombe de Cons-Sainte-Colombe ;
Église Sainte-Colombe à Hattstatt (Haut-Rhin)
 Église Sainte-Colombe à La Digne-d'Amont
 Église Sainte-Colombe à La Flèche ;
 Église Sainte-Colombe à Lalinde ;
 Église Sainte-Colombe à Sainte-Colombe-de-Duras ;
 Église Sainte-Colombe à Saintes ;
 Église Sainte-Colombe à Villejuif.

Sainte-Colombe